Il termine Farsi è utilizzato in diversi ambiti:

 Farsi ovvero Lingua persiana

Geografia 
Farsi – isola
Distretto di Farsi

Persone 
Salman al-Farsi